Den Namen Eitelberger trugen folgende Personen:

 Jeanette Eitelberger, Edle von Edelberg (1838–1909), österreichische Frauenrechtlerin
 Rudolf Eitelberger, Ritter von Edelberg (1817–1885), österreichischer Kunsthistoriker